Hounds of love, muziekalbum uit 1985 van Kate Bush
 Hounds of Love (film), Australische film uit 2016